Die Liste der Torschützenkönige der UEFA Europa Conference League umfasst alle Torschützenkönige des seit der Saison 2021/22 ausgespielten Wettbewerbes.

Erster Torschützenkönig der UEFA Europa Conference in der Saison 2021/22 war Cyriel Dessers mit 10 Toren.

Torschützenkönige

Ranglisten

Siehe auch 
 Liste der Torschützenkönige der UEFA Champions League
 Liste der Torschützenkönige des Europapokals der Pokalsieger
 Liste der Torschützenköniginnen der UEFA Women’s Champions League

Weblinks 
 de.uefa.com. Die UEFA Europa Conference League auf der Website der UEFA

!
Europa Conference League